Spojení písmen I a V může mít různé významy:

IV 
 IV – římská číslice 4
 IV (Godsmack) – hudební album